Flaga gminy Rzgów (województwo łódzkie)
 Flaga gminy Rzgów (województwo wielkopolskie)